Ulía o Ulia puede referirse a:
 Ulia o Ulya, río de Rusia que desemboca en el mar de Ojotsk.

España 
 Ulia, ciudad ibérica localizada en Montemayor (provincia de Córdoba) que alcanzó su esplendor en la época imperial romana.
 Ulía o Ulia, barrio de San Sebastián.
 Ulía, monte de San Sebastián. 
 Parque de Viveros de Ulía, en San Sebastián.
 Tranvía aéreo del Monte Ulía, en San Sebastián.